Wadąg – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dywity
 Wadąg – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim
 Wadąg – rzeka w woj. warmińsko-mazurskim